India
Kangrali (BK) – città del distretto di Belgaum, Karnataka
Kangrali (KH) – città del distretto di Belgaum, Karnataka